Un ouvrier est une personne qui loue ses services en échange d'un salaire pour un travail industriel ou agricole. Le nom de classe ouvrière désigne l'ensemble des ouvriers en tant que classe sociale.

Politique
Le nom générique de mouvement ouvrier est donné à l'ensemble des revendications sociales et économiques des ouvriers et aux actions entreprises pour satisfaire ces revendications. Par extension, l'appellation de mouvement ouvrier a pu qualifier à diverses époques les mouvements politiques, intellectuels ou sociaux ayant pour objectif revendiqué la défense des intérêts ouvriers : le syndicalisme dans son ensemble, le socialisme, la social-démocratie, le marxisme, le communisme.
Le nom de parti ouvrier - ou diverses variantes de celui-ci - est utilisé par de nombreux partis politiques.

Presse 

 Le Monde ouvrier est la publication trimestrielle officielle de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ).

Patronyme 

 Adrien Ouvrier (1890-1947), artiste peintre français ;
 Antoine Ouvrier (1840-1923), homme politique français.

Religion
Les prêtres ouvriers sont des prêtres de l'Église catholique insérés dans la vie professionnelle, et notamment travailleurs salariés ;
La parabole des ouvriers de la onzième heure est un extrait de l'Évangile selon Matthieu.
Patronyme français